Rassing ist der Name folgender Orte:

 Rassing (Gemeinde Kapelln), Ortschaft von Kapelln, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Rassing (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortsteil von Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich